Das Wort Vergrößerung bezeichnet:
 allgemein das Größerwerden einer Sache, z. B. durch Wachstum
 in der Optik das Verhältnis zwischen der Winkelgröße, unter der das Bild eines Objektes in einem optischen Gerät erscheint, und der Winkelgröße, unter der man es mit bloßem Auge sieht, siehe Vergrößerung (Optik)
 einen Prozess in der Fotografie, siehe Vergrößerung (Fotografie)
 ein geläufiges Mittel der kontrapunktischen Komposition, siehe Augmentation (Musik)